L'inspection académique de Loir-et-Cher compte 20 lycées répartis sur 7 communes.

Lycées d’enseignement général et technologique 
Le département compte 9 lycées d’enseignement général et technologique, parmi lesquels 6 publics et 3 privés.

Blois 
 Lycée Augustin-Thierry
 Lycée Camille-Claudel
 Lycée d’hôtellerie et de tourisme du Val de Loire
 Lycée Philibert-Dessaignes
 Lycée privé Notre-Dame-des-Aydes

Romorantin-Lanthenay 
 Lycée Claude-de-France

Vendôme 
 Lycée Ronsard
 Lycée privé Saint-Joseph

Pontlevoy 
 Lycée catholique de Pontlevoy

Lycées d’enseignement professionnel 
Le département compte 7 lycées d’enseignement professionnel, parmi lesquels 5 publics et 2 privés.

Blois 
 Lycée professionnel Augustin-Thierry
 Lycée professionnel Sonia-Delaunay
 Lycée professionnel privé La Providence

Romorantin-Lanthenay 
 Lycée professionnel Denis-Papin

Saint-Aignan-sur-Cher 
 Lycée professionnel de Saint-Aignan

Vendôme 
 Lycée professionnel André-Ampère
 Lycée professionnel privé Saint-Joseph

Lycées d’enseignement agricole 
Le département compte 5 lycées d’enseignement agricole, parmi lesquels 3 publics et 2 privés.

Blois 
 Lycée Horticole

Fougères-sur-Bièvre 
 Lycée agricole privé de Boissay

Montoire-sur-le-Loir 
 Lycée agricole privé Sainte-Cécile
 Lycée Professionnel Agricole

Vendôme 
 Lycée agricole d'Areines

Voir aussi

Articles connexes 
 Académie d'Orléans-Tours

Liens externes 
  Académie d'Orléans-Tours
  Carte scolaire de Loir-et-Cher

Loir-et-Cher
Loir-et-Cher

Enseignement agricole en France